Аквахим ЕООД е официалният търговски представител на Merck KGaA за България. Компанията е основана 1992л

Водещите продукти, предлагани на българския пазар са:
 MERCK KGaA, Дармщадт, Германия:
 аналитични реактиви и системи;
 гранулирани, дехидратирани хранителни среди за микробиологични анализи;
 апарати за хигиенен контрол и анализ на води.
 MAS 100® – пробовземач за въздух за микробиален анализ с интегриран анемометър и стандартни 90 мм. петрита.
 HY-LiTE 2® – портативен луминометър за експресен хигиенен контрол в хранително-вкусовата промишленост и фармацевтичната промишленост, с възможност за прилагане на HACCP системата.
 Spectroquant® NOVA – микропроцесорен спектрофотометър за комплексно изследване на хидрохимичните характеристики на води, храни и др.

Външни препратки 
 Официален сайт

Предприятия от химическата промишленост
Търговски предприятия в София